(8.07.1947 г., Кобе, Япония) — католический прелат, епископ Такамацу с 25 марта 2011 года.

Биография 
Иоанн Эйдзиро Сувва изучал философию в католическом университете Рокко и богословие в токийской семинарии. 26 ноября 2011 года был рукоположен в священника, после чего служил викарием в различных приходах архиепархии Осаки. C 1986 по 1988 год был ректором начальной семинарии в Осаке.

25 марта 2011 года Римский папа Бенедикт XVI назначил Иоанна Эйдзиро Суву епископом Такамацу. 19 июня 2011 года состоялось рукоположение Иоанна Эйдзиро Сувы в епископа, которое совершил архиепископ Осаки Лев Дзюн Икэнага в сослужении с апостольским нунцием в Японии и титулярным архиепископом Опитергиума Альбертом Баттари де Кастелло и епископом Такамацу Франциском Ксаверием Осаму Мидзобэ.

Ссылки 
 Информация 

Епископы Такамацу